Excalibur puede referirse a:

 Excalibur, una espada legendaria, relacionada al rey Arturo.
 Excalibur, una película de 1981 sobre la leyenda del rey Arturo.
 Excalibur, un cómic de la Marvel que inició en 1987.
 Excalibur, una novela de 1997 basada en la leyenda del rey Arturo.
 el proyecto Excalibur, un abandonado proyecto de satélite antimisil usando láser de rayos-X.
 el cohete Excalibur, un abandonado proyecto de cohete de estadounidense que nunca llegó a volar.
 el sistema Excalibur, un sistema informático de entrecruzamiento de información sobre comunicaciones telefónicas.
 el Excalibur Hotel and Casino, un hotel y casino de Las Vegas, Estados Unidos.
 Excalibur Almaz, una compañía espacial privada.
 Excalibur, una leyenda musical, musical de Cibrian-Mahler.
 Excalibur, bifaz encontrado en el Sitio Arqueológico de Atapuerca, asociado con el Homo heidelbergensis.
 Excalibur, exluchador profesional estadounidense, que actualmente trabaja para el PWG como comentarista.
 Xcalibur, dibujos animados.